Ла Палапа има више значења:

 Ла Палапа, Рестауранте-Бар (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палапа, Карбонерас (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палапа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палапа, Хосе Луис Мартинез Фуентес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палапа, Хорхе Рамос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палапа (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палапа (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палапа (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палапа (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Палапа (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палапа, Хаиме Мартинез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палапа (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палапа, Р Куатро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палапа (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палапа (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палапа (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палапа (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палапа (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палапа (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику